Suleymanov (en azéri : Süleymanov ; en russe : Сулейманов) est un patronyme dérivé du prénom , et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 , diplomate azerbaïdjanais ;
  (1915–1986), militaire soviétique, Héros de l'Union soviétique ;
 Magomed-Shapi Suleymanov (né en 1999), footballeur russe ;
 Manaf Suleymanov (1912–2001), écrivain, traducteur et historien azerbaïdjanais ;
 Nazim Suleymanov (né en 1965), footballeur azerbaïdjanais ;
 Zulfugar Suleymanov (né en 1982), haltérophile azerbaïdjanais.

Notes et références 

Homonymie de patronyme azéri